Yakakent (district), een Turks district in de provincie Samsun
 Yakakent (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yakakent